Penfield ist der Name folgender Personen:

 Daniel Penfield  (1759–1840), US-amerikanischer Geschäftsmann und Gründer der Stadt Penfield, im US-Bundesstaat New York
 Samuel Lewis Penfield (1856–1906), US-amerikanischer Mineraloge
 Smith Newell Penfield (1837–1920), US-amerikanischer Komponist
 Wilder Penfield (1891–1976), kanadischer Neurologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Penfield (Georgia)
 Penfield (Illinois)
 Penfield (Kansas)
 Penfield (New York)
 Penfield (Ohio)
 Penfield (Pennsylvania)
 Penfield Center (New York)
 Penfield Heights (Alabama)
 Penfield Junction (Ohio)

Bauwerk in den Vereinigten Staaten:
Louis Penfield House, 1952 nach einem Entwurf von Frank Lloyd Wright erbautes Wohnhaus (Usonian) in Willoughby Hills, Ohio